Mercedes-Benz 450 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
* Mercedes-Benz 450 SL/SLC (gebaut 1971–1989), siehe Mercedes-Benz Baureihe 107
 Mercedes-Benz 450 SE/SEL / 450 SEL 6.9 (gebaut 1972–1980), siehe Mercedes-Benz Baureihe 116
 Mercedes-Benz S 450 / S 450 CDI (gebaut 2006–2010), siehe Mercedes-Benz Baureihe 221
 Mercedes-Benz ML 450 CDI/HYBRID (gebaut 2009–2011), siehe Mercedes-Benz W 164
 Mercedes-Benz C 450 AMG (gebaut 2015–2016), siehe Mercedes-Benz Baureihe 205
 Mercedes-Benz S 450,  (gebaut seit 2017), siehe Mercedes-Benz Baureihe 222
 Mercedes-Benz GLE 450 (gebaut seit 2018), siehe Mercedes-Benz Baureihe 167
 Mercedes-Benz E 450 (gebaut seit 2018), siehe Mercedes-Benz Baureihe 213